Ivanov är ett ryskt ic bulgariskt] efternamn. På slaviska språk får det för kvinnor formen Ivanova.

Personer med efternamnet Ivanov eller Ivanova

A
 Aleksandr Ivanov, flera personer
 Aleksandr Ivanov (brottare) (född 1951), sovjetisk brottare
 Aleksandr Ivanov (friidrottare)  (född 1993), rysk friidrottare
 Aleksandr Ivanov (konstnär) (1806–1858), rysk konstnär
 Alexander Ivanov (artist) (född 1994), vitrysk sångare
 Alexandra Ivanov (född 1989), svensk journalist och politiker, moderat
 Alina Ivanova (född 1969), rysk gångare och maratonlöpare

B
 Blagoy Ivanov (född 1986), bulgarisk MMA-utövare
 Borislava Ivanova (född 1966), bulgarisk kanotist.

D
 Dimitrana Ivanova (1881–1960), bulgarisk feminist

G
 Georgij Ivanov (1894–1958), rysk poet
 Gjorge Ivanov (född 1960), nordmakedonsk jurist och politiker, Nordmakedonisens president

H
 Haralambie Ivanov (1941–2004), rumänsk kanotist

I
 Igor Ivanov (född 1945), rysk diplomat och politiker
 Ivan Ivanov (född 1968), bulgarisk-amerikansk brottare
 Ivan Ivanov-Vano (1900–1987), rysk regissör av tecknad film

J
 Julija Viktorovna Ivanova (född 1977), rysk gymnast
 Jurij Ivanov (född 1952), rysk backhoppare

L
 Lev Ivanov (1834–1901), rysk balettdansare och koreograf
 Lili Ivanova (född 1939), bulgarisk popmusiker

M
 Michail Ivanov, flera personer
 Michail Ivanov (längdskidåkare) (född 1977), rysk längdskidåkare
 Michail Ivanov (tonsättare)  (1849–1927), rysk tonsättare och musikkritiker
 Michail Ivanov (vattenpolospelare) (född 1958), sovjetisk vattenpolospelare
 Michail Ippolitov-Ivanov (1859–1935), rysk tonsättare och dirigent

N
 Natalia Ivanova (född 1971), rysk taekwondoutövare
 Natalja Ivanova (född 1981),rysk häcklöpare och kortdistanslöpare
 Nikolaj Ivanov, flera personer
 Nikolaj Ivanov (astronom), rysk-sovjetisk astronom
 Nikolaj Iudovitj Ivanov (1851–1919), rysk militär och kontrarevolutionär
 Nikolaj Kuzmitj Ivanov (1810–1880), rysk operasångare
 Nikolaj Petrovitj Ivanov (född 1949), sovjetisk olympisk roddare
 Nikolaj Vladimirovitj Ivanov (född 1964), rysk fotbollsdomare

O
 Olimpiada Ivanova (född 1970), rysk kappgångare

S
 Sergej Ivanov (olika betydelser)
 Sergej Ivanov (född 1953), rysk politiker
 Sergej Ivanov (cyklist)(född 1975), rysk tävlingscyklist
 Sergej Ivanov (målare) (1864–1910), rysk konstnär
 Stojan Ivanov (född 1949), bulgarisk brottare
 Svetoslav Ivanov (född 1951), bulgarisk ryttare

T
 Tatjana Ivanova (född 1991), rysk rodelåkare
 Trifon Ivanov (1965–2016), bulgarisk fotbollsspelare

V
 Valentin Kozmitj Ivanov (1934–2011), sovjetisk och rysk fotbollsspelare
 Valentin Valentinovitj Ivanov (född 1961), rysk fotbollsdomare
 Violeta G. Ivanova, bulgarisk astronom 
 Vitalij Ivanov(född 1976), rysk handbollsspelare
 Vjatjeslav Ivanov (1866–1949), rysk författare och översättare
 Vsevolod Ivanov (1895–1963), rysk författare av äventyrsböcker

Ryska efternamn
Bulgariska efternamn